Maxmilián Arnošt Habsburský (17. listopadu 1583, Štýrský Hradec – 18. února 1616, Štýrský Hradec) byl rakouský arcivévoda z rodu Habsburků.

Život 
Maxmilián Arnošt se narodil jako syn arcivévody Karla II. Štýrského, syna císaře Ferdinanda I., a jeho manželky Marie Anny Bavorské. Jeho starší bratr Ferdinand se stal v roce 1619 císařem Svaté říše římské.

Prominentní události se poprvé zúčastnil v roce 1592, když se svou matkou doprovázel svou starší sestru Annu na svatbu s králem Zikmundem III. Polským.

Společně s bratrem Ferdinandem a bratranci Maxmiliánem a Matyášem 25. dubna 1606 podepsal ve Vídni dokument, podle kterého byl jeho bratranec, císař Rudolf II. prohlášen za neschopného vládnout pro svou duševní chorobu a Matyáš se mohl ujmout vedení habsburských území jako regent.

Jeho bratranec Maxmilián III., velmistr Řádu německých rytířů, mu v roce 1615 dovolil vstoupit do Řádu, a o rok později, v roce 1616, byl jmenován komturem Bailiwicku v Rakousku. Koadjutor Řádu německých rytířů byl rozhodnut, že Maxmilián Arnošt nastoupí po svém bratranci v úřadu velmistra. 18. února 1616 však náhle ve třiceti dvou letech svobodný a bezdětný zemřel (zanechal po sobě nemanželského syna Karla, který zemřel v roce 1638). Pohřben byl v Sekavském klášteře.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. listopadu
Narození v roce 1583
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí 18. února
Úmrtí v roce 1616
Úmrtí ve Štýrském Hradci
Habsburkové v 17. století
Rakouští princové